Il singolare del torneo di tennis Brussels Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Brian Gottfried 6-2, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Björn Borg (secondo turno)
 Jimmy Connors (campione)
 Wojciech Fibak (secondo turno)
 Brian Gottfried (finale)

 Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Kim Warwick (quarti di finale, ritiro)
 Heinz Günthardt (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Indoor 1981